Böhne ist der Name von:
 Böhne (Rathenow), Stadtteil von Rathenow im Landkreis Havelland, Brandenburg
 Böhne (Edertal), Gemeindeteil von Edertal im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Nordhessen

Böhne oder Boehne ist der Familienname folgender Personen:
 Carl-Georg Böhne (* 1937), deutscher Historiker und Germanist
 Erich Böhne, (1890–1979), deutscher Montanindustrieller 
 John W. Boehne (1856–1946), US-amerikanischer Politiker
 John W. Boehne junior (1895–1973), US-amerikanischer Politiker
 Karen Böhne (* 1963), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Böhner